Međuopćinska liga Split - Makarska  u sezoni 1976./77. predstavlja ligu 5. ranga nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Ligu je osvojio Mosor iz Žrnovnice.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 13. kolo), odnosno prva utakmica između klubova 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (14. – 26. kolo), odnosno druga utakmica između klubova   
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica 

Izvori:

Unutrašnje poveznice 
 Prvenstvo Nogometnog saveza općine Split 1976./77.
 Dalmatinska nogometna liga 1976./77. 
 Međuopćinska nogometna liga Dubrovnik-Metković-Korčula-Lastovo 1976./77. 
 A liga NSO Zadar 1976./77. 
 Liga NSO Šibenik 1976./77.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Gizdić Jurica: 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza, Split, 2010.,  (str. 79-80) 
 Gizdić Jurica: 80 godina kliškog Uskoka, Klis, 2010.,  (str. 71-73) 
 Gizdić Jurica: Dok je srca bit će i Croatie : 1974. Kujundžuša - Croatia 2004., Zmijavci, 2004.,  (str. 27-30) 
 Gizdić Jurica: NK Mračaj : veliki klub iz malog mista, Runovići, 2009.,  
 Gizdić Jurica: NK Orkan : 90 godina nogometa u Dugom Ratu, Dugi Rat, 2008.,  (str. 109-112) 
 Gizdić Jurica: Stobrečki Primorac, Stobreč, 2003.,  (str. 70-72) 
 Gizdić Jurica: Urania : baškovoška zvijezda vodilja : 1922. – 2002. Baška Voda, 2002.,  (str. 68-70) 
 Gizdić Jurica, Raffanelli Anđelo: Vječni Zmaj pod Biokovom, Makarska, 2007.,  (str. 95-96) 
 Vujina Bogdan, Tomić Mate: Prvih 90 naših godina ..., Kaštela, 2002.,  (Val - Kaštel Stari; str. 107-108)
  

1976-77
1976-77
MOL Split